La stagione 1993-1994 del campionato svizzero di hockey su ghiaccio ha visto campioni i Kloten Flyers, mentre la regular season è stata vinta dall'HC Fribourg-Gottéron.

Classifica Regular Season

LEGENDA:
G=Giocate, V=Vinte, N=Pareggiate, P=Perse, GF=Gol Fatti, GS=Gol Subiti, Dif=Differenza Reti, Pt=Punti

Playoff

Spareggio (LNA-LNB)
EHC Olten 2 - EHC Biel 3 (3-2; 7-2; 3-7; 4-10; 3-4)

L'EHC Olten viene retrocesso in LNB, mentre i Rapperswil-Jona Lakers vengono promossi in LNA.

Classifica Marcatori

Regular Season 

LEGENDA:
PG=Partite Giocate, G=Goal, A=Assist in prima, Pt=Punti

1994
Hockey su ghiaccio nel 1993
Hockey su ghiaccio nel 1994